Чемпионат мира по регби-7 — ведущее международное соревнование среди национальных команд по регби-7, олимпийскому виду спорта. Турнир проводится Международным советом регби, всемирной организацией, деятельность которой также распространяется на регби-15, наиболее популярную разновидность игры. Мужские сборные команды по регби-7 разыгрывают кубок мира один раз в рамках четырёхлетнего цикла с 1993 года, женский турнир был впервые проведён в 2009 году. Первый розыгрыш мужского чемпионата состоялся в Шотландии, где и началась история данной версии регби.

Победителем женского турнира в 2009 году стала сборная Австралии.Чемпионом мира 2013 года среди мужских и женских сборных стала Новая Зеландия. Двукратными чемпионами мира являются мужская сборная Фиджи и мужская сборная Новой Зеландии. Победителю чемпионата мира вручается кубок Мелроуз, названный в честь городка, где прошёл первый в истории матч по регби-7.

До включения регби-7 в олимпийскую программу представители Международного совета утверждали, что появление игры на Олимпиадах потребует прекращения проведения чемпионатов мира. По мнению чиновников, Олимпийские игры должны стать важнейшим событием в мире игры.

Однако, в июне 2013 года представители IRB заявили, что турнир будет сохранен и с 2018 года будет проводиться раз в четыре года.

Регламент турнира 
В соответствии с рейтингом команды разбиваются на четыре корзины, каждая из которых делегирует по одному представителю в группу. Таким образом, 24 сборные образуют шесть квартетов, внутри каждого команды играют по одному разу друг с другом. За победу дается три очка, за ничью — два, за поражение — одно. Восемь команд с наибольшим количеством баллов по олимпийской системе определяют победителя и призёров, следующие восемь команд борются за «Тарелку» и места начиная с девятого, оставшиеся — за «Чашу» и позиции от 17‑й и ниже.

Розыгрыши

Мужской турнир

Лучшие результаты мужских сборных на чемпионатах мира по регби-7

Все участники чемпионатов мира по регби-7 среди мужчин

Женский турнир

Лучшие результаты женских сборных на чемпионатах мира по регби-7

Все участники чемпионатов мира по регби-7 среди женщин

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира—2013

Чемпионат мира по регби-7
Турниры по регби-7